Ritterella är ett släkte av sjöpungar. Ritterella ingår i familjen klumpsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klumpsjöpungar
Ritterella